Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A női mezőny címvédője a szerb Ana Ivanović a negyedik körben kiesett. A döntőt két orosz, Szvetlana Kuznyecova és Gyinara Szafina vívta. Kétszettes mérkőzésen végül Szvetlana lett a bajnok.

Kiemeltek

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Eredmények

N1